Craniata — класс плеченогих, выделяемый в монотипный подтип Craniiformea. Ископаемые представители известны с позднего кембрия. Насчитывают около 20 современных видов.

Классификация

Отряд Craniida 

 Семейство Craniidae
 Род  
  
  
  
  
  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
  
  
 Род 
 
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род 
 
 Род  
 Род  
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род  
 Род  
  
  
 Род  
  
 Род  
 Род 
 
 Род

Отряд Craniopsida 

 Семейство Craniopsidae 
 Род  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Род  
 Род  
 Род  
  
 Род

Отряд Trimerellida 

 Семейство Adensuidae 
 Род  
 Семейство Trimerellidae 
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Семейство Ussuniidae 
 Род  
 Trimerellida incertae sedis
 Род

Примечания

Источники 
 Class Craniata Williams, Carlson, Brunton, Holmer & Popov, 1996  — Brands, S. J. (comp.) 1989-present. Systema Naturae 2000. The Taxonomicon.  Universal Taxonomic Services, Zwaag, The Netherlands.
 Paleobiology Database: Craniata 

Плеченогие
Классы животных